Der Name Neith steht für
 die ägyptische Göttin Neith (ägyptische Mythologie)
 die ägyptische Königin der 6. Dynastie Neith (Königin)
 den postulierten, aber nicht realen Mond der Venus, Neith (Mond)
 den Asteroiden (1122) Neith
 den Neith-Nunatak, einen Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika